

Дворани-над-Нітроу — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.
 Вельке Дворани — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.